Церковь Рованиеми () — евангелическо-лютеранский храм в городе Рованиеми (Финляндия).

История 
Церковь в центре Рованиеми на 850 мест, спроектированная архитектором Бертелем Лильквистом, была построена в 1950 году . Прежнее здание церкви было разрушено в ходе Лапландской войне 16 октября 1944 года. Особенностью церкви является крест на крыше, выполненный в красном цвете. Выбор цвета вызвал широкую общественную дискуссию.

В течение 2005 года церковь Рованиеми была проведена комплексная реставрация храма. Наиболее заметным изменением было обновление медной кровли.

Внутреннее убранство 
Алтарная фреска церкви, высотой 14 метров и шириной 11 метров, была выполнена профессором Леннартом Сегерстром в 1951 году. Работа называется «Источник жизни». Проект фрески был завершён до войны, в 1936 году, и был предназначен для лютеранской церкви города Раямяки . Впоследствии художник, учитывая полное разрушение Рованиеми, собрал специально для нового храма эту фреску. По его словам:

Тема, используемая художником Антти Салменлинной при украшении церкви, — это традиционная нордско-финская повседневная жизнь. В оригинальных настенных росписях церкви библейская символическая овца была заменена оленем. В церкви присутствуют изображения евангелистов из дерева скульптора Гуннара Уотила с эмблемами и большой скульптурой на лебеде.

Орган церкви — это 45-звуковой орган, произведенный мастерской Кристенсена

Примечания 

Рованиеми
Культовые сооружения, построенные в 1950 году
Появились в 1950-е годы в Финляндии